Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2020 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane w dniu 14 lutego 2020 w Szczyrku oraz na trasach Kubalonki w Istebnej. Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS104/10 km, w którym, po raz pierwszy w karierze, triumfował Szczepan Kupczak.

Wyniki

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Sezon 2019/2020 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2020 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku